William FitzWilliam ou Fitzwilliam peuvent faire référence à : 

 William Fitzwilliam (shérif de Londres) (v. 1460-1534), protégé du cardinal Wolsey ;
 William FitzWilliam,  de Southampton (v. 1490–1542), courtisan anglais ;
 William Fitzwilliam (décédé en 1559) (1506-1559), député ;
 William FitzWilliam (Lord Deputy) (1526-1599), Lord député d'Irlande ;
 William FitzWilliam (2e baron FitzWilliam) (1609-1658), homme politique anglais ;
 William FitzWilliam (3e vicomte FitzWilliam) (vers 1610-1670), noble irlandais ;
 William Fitzwilliam (3e comte Fitzwilliam) (1719-1756), pair britannique ;
 William Fitzwilliam (4e comte Fitzwilliam) (1748-1833), homme d'État britannique whig ;
 William Wentworth-Fitzwilliam (6e comte Fitzwilliam) (1815–1902), pair britannique et homme politique libéral ;
 William Wentworth-Fitzwilliam (7e comte Fitzwilliam) (1872-1943), officier de l'armée britannique, homme politique et aristocrate ;
 William Fitzwilliam (1er comte Fitzwilliam) (1643-1719), noble anglais, homme politique et pair ;
 William Wentworth-Fitzwilliam (vicomte Milton) (décédé en 1835), député britannique de Malton.

Voir également 

 Comte Fitzwilliam, beaucoup qui ont été nommés William FitzWilliam